А́ртур Ге́нри Ху́пер (; 5 декабря 1888 — 22 декабря 1963) — английский футболист, нападающий.

Биография 
Родился в , Дадли. Начал футбольную карьеру в дербиширском клубе «Клей Кросс Таун». Профессиональным футболистом стал, выступая за «Киддерминстер Харриерс».

В октябре 1909 года перешёл в «Манчестер Юнайтед». Свой первый матч в основном составе «Юнайтед» провёл 22 января 1910 года, сыграв против «Тоттенхэм Хотспур» в рамках Первого дивизиона и забив гол в своём дебютной игре за клуб. Выступал за команду на протяжении трёх сезонов, очень редко попадая в основной состав. В общей сложности провёл за «Юнайтед» 7 матчей. В июне 1914 года покинул команду, перейдя в лондонский клуб «Кристал Пэлас».

В сезоне 1914/15 выступал за «Кристал Пэлас», сыграв за клуб 18 матчей и забив 2 мяча в Южной лиге.

После завершения футбольных соревнований в связи с войной Хупер проходил военную службу, начав с рядового и дослужившись до ранга капрала в  . Принимал участие в битвах при Пашендейле и в боевых действиях на итальянском фронте. 30 июля 1918 года получил пулевое ранение в голову. После выздоровления проходил службу в военно-строительных войсках (Royal Pioneer Corps) в ранге старшины 517-й роты военнопленных (517th Prisoner of War Company). В сентябре 1919 года вернулся в Англию и был зачислен в запас.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Киддерминстер Харриерс»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»